Suitland ist der Name folgender Orte:

 Suitland (Maryland), CDP in Prince George’s County, Maryland
 Suitland-Silver Hill, ehemaliger CDP in Prince George’s County, Maryland